Ковале́нко (, ) — украинская и белорусская фамилия. (Образована от прозвища Кова́ль (,  — «кузнец») при помощи суффикса -енко. Характерна для восточной Украины и юго-восточных областей Белоруссии. В белорусской антропонимии фамилии на -енко появились под украинским влиянием (которое связано, в частности, с вытеснением и заменой белорусских суффиксов -ёнок и -еня: ,  — Коваленко). Русифицированный вариант — . Родственные фамилии: Коваль, , , , , , , . Также топоним.

Известные носители

А 
 Коваленко, Александра Андреевна (1918—1999) — советская и российская эстрадная певица.
 
 
 Коваленко, Алла Арестовна (род. 1948) — Герой Украины.
 
 
 
 Коваленко, Анна Николаевна (род. 1991) — украинский общественный деятель, журналист, депутат.
 Коваленко, Антон Александрович (род. 1970) — российский театральный режиссёр.
 Коваленко, Артём Павлович (род. 1981) — российский футболист.

Б

В 
 Коваленко, Вадим Фёдорович (1907—1989) — советский учёный, лауреат Ленинской премии.
 
 
 Коваленко, Валерия Владимировна (1940—2010) — советская и российская актриса.
 
 
 
 
 Коваленко, Всеволод Павлович (1932—2016) — российский учёный.

Г 
 Коваленко, Геннадий Николаевич (род. 1951) — советский и российский военачальник, Начальник Государственного испытательного космодрома, генерал-лейтенант.
 
 Коваленко, Герман Михайлович (1935—1996) — актёр Московского театра «Современник», советский и российский актёр озвучивания.

Д 
 Коваленко, Даниил Петрович (1900—1992) — заслуженный архитектор РСФСР.
 Коваленко, Денис Сергеевич (род. 1991) — украинский гребец-каноист.

Е 
 
 Коваленко, Евгения Сергеевна (1980—2000) — российский художник, драматург.
 Коваленко, Екатерина Сергеевна (1921—2006) — доярка, делегат XXI съезда КПСС, депутат ВС УССР (1959—1963).

И 
 
 
 
 Коваленко, Инна Константиновна (род. 1962) — советская спортсменка, игрок в настольный теннис.
 Коваленко, Ирина (род. 1984) — победительница конкурса «Краса России» (2001).

К 
 Коваленко, Кира Тахировна (род. 1989) — режиссёр, сценаристка.
 Коваленко, Кирилл Алексеевич (1891—1980) — советский военный деятель, генерал-лейтенант.
 Коваленко, Климентий Данилович (1897—1979) — Герой Социалистического Труда.

Л 
 Коваленко, Лидия Борисовна (1936—1993) — советский журналист-публицист, общественный деятель.
 
 Коваленко, Людмила Викторовна (род. 1989) — украинская и белорусская легкоатлетка.

М

Н 
 Коваленко, Назар Викторович (род. 1987) — украинский легкоатлет.
 Коваленко, Наталья Владимировна (в замужестве Гурова; род. 1976) — заслуженный мастер спорта Республики Казахстан (пулевая стрельба).

О 
 
 Коваленко, Олеся Николаевна (род. 1975) — российская дзюдоистка и сумоистка.

П

Р 
 Коваленко, Роман Олегович (род. 1995) — казахстанский хоккеист.

С 
 Коваленко, Светлана Алексеевна (1927—2007) — советский и российский литературовед.
 
 Коваленко, Степан Игнатьевич (1855—после 1917) — член Государственной Думы, герой русско-турецкой войны 1877—1878 годов.

Т, Ф 
 Коваленко, Тамара Игнатьевна (род. 1964) — советская и российская легкоатлетка.
 Коваленко, Фёдор Акимович (1866—1919) — российский коллекционер, основатель Краснодарского художественного музея.

Ю

Я 
 Коваленко, Яков Романович (1906—1980) — советский микробиолог и эпизоотолог, доктор наук, профессор.

Населённые пункты 
 Коваленко — хутор в муниципальном образовании город-курорт Анапа Краснодарского края России.
 Коваленко — хутор в Северском районе Краснодарского края России.

См. также 
 Коваленковский — посёлок в Кантемировском районе Воронежской области России.

Примечания